Oxtungsvampar (Schizophyllaceae) är en familj av svampar. Oxtungsvampar ingår i ordningen Agaricales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar